Щусь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Щусь, Оксана Иосифовна (1931—2010) — советский и украинский историк, исследователь истории Украины 1917—1920 годов, кандидат исторических наук.
 Щусь, Феодосий Юстинович (1893—1921) — один из ведущих командиров в Революционной повстанческой армии Украины, начальник кавалерии, «правая рука» Нестора Махно.